Cel de-al cincelea sezon Bravo, ai stil! a debutat pe 31 decembrie 2018, la ora 20:00, cu 10 concurente și pe post de jurați cu Maurice Munteanu, Raluca Bădulescu și Cătălin Botezatu și s-a încheiat pe 29 iunie 2019. Emisiunea a fost difuzată de luni până miercuri de la ora 22:30, iar gala în fiecare joi tot de la ora 22:30. Luni, marți și miercuri au fost ediții săptămânale iar joi gala.

Începând cu 16 ianuarie 2019, emisiunea a fost difuzată de miercuri până vineri de la ora 23:00, iar galele eliminatorii au putut fi urmărite sâmbătă tot de la ora 23:00, după Exatlon.

Elena este câștigătoarea celui de-al cincilea sezon al show-ului ”Bravo, ai stil!”, a titlului de cea mai stilată femeie din România și a marelui premiu de 100.000 lei.Fiecare concurentă are atribuit un indicativ de la 1 la 13, iar telespectatorii pot să își voteze concurenta favorită la numărul de telefon 1206 prin SMS în fiecare săptămână de la anunțarea rezultatelor în gală prin pornirea votului Start vot și prin încetarea acestuia prin Stop vot.

Informații generale

Concurente 

Legendă

Retouch Studio

În acest sezon, atelierul "Bravo, ai stil!" s-a transformat în Retouch Studio. Cristina Mihaela, fostă concurentă a sezonului 1, va fi gazda acestui atelier și le va ajuta pe concurente, ori de câte ori juraților nu le va plăcea ținuta acestora, din ediția respectivă, și o vor trimite în atelier cu scopul de a o modifica, accesoriza sau pentru a-i fi realizată complet o nouă ținută.

Un dezavantaj al atelierului este faptul că dacă o concurentă va intra în Retouch Studio alături de Cristina Mihaela, aceasta va pierde o steluță, indiferent de câte stele va primi din partea juriului.

{| class="wikitable" style="text-align: center;" 
|-
!style="width:7%"|Săptămâna 
!style="width:7%"| Luni
!style="width:7%"|Marți 
!style="width:7%"|Miercuri
!style="width:7%"|Joi 
!style="width:7%"|Vineri 
|-
|Săptămâna 1 
| 
|Nadina
|Corina
|Mirela
| 
|-
|Săptămâna 2
|Valeria 
|Eliza 
|Ilinca
|
| 
|-
|Săptămâna 3
|rowspan="27" 
|rowspan="27" 
|Irina
|Valeria
|Bianca
|-
|Săptămâna 4
|Alexandra 
|Monica
|Valeria 
|-
|Săptămâna 5
|Ilinca 
|Monica 
|Diana
|-
|Săptămâna 6
|Bianca 
|Corina
|Diana
|-
|Săptămâna 7
|Diana
|Greta
|Alexandra 
|-
|Săptămâna 8
|Greta
|Bianca
|Raluca 
|-
|Săptămâna 9
|Bianca
|Greta
|Andreea
|-
|Săptămâna 10
|Andreea 
|Irina 
|Valeria 
|-
|Săptămâna 11
|Cristina 
|Alexandra 
|Valeria 
|-
|Săptămâna 12
|N/A
|Raluca
|Cristina 
|-
|Săptămâna 13
|Cristina 
|Valeria
|Nadina
|-
|Săptămâna 14
|Raluca
|Cristina P.
|Irina
|-
|Săptămâna 15
|Bianca
|Cristina
|Natalia
|-
|Săptămâna 16
|Natalia
|Irina
|Cristina
|-
|Săptămâna 17
|Alina
|Corina
|Nadina
|-
|Săptămâna 18
|Irina
|Nadina
|Cristina
|-
|Săptămâna 19
|Nadina
|Raluca
|Cristina
|-
|Săptămâna 20
|Elena
|Nadina
|Corina
|-
|Săptămâna 21
|Raluca
|Alina
|Bianca
|-
|Săptămâna 22
|Raluca
|Elena
|Irina
|-

Note:
În săptămâna a 10-a, nu a fost eliminata nicio concurentă datorită faptului că Alexandra și Valeria (cele două concurente propuse spre eliminare) au ocupat primele poziții în topul preferințelor telespectatorilor.
În săptămâna a 18-a, nu a fost eliminată nicio concurentă datorită faptului că Nadina și Cristina (cele două concurente propuse spre eliminare) au ocupat primele poziții in topul preferințele telespectatorilor. 
În săptămâna a 21-a, jurații au decis in premieră să nu se facă  eliminare, din cauza rezultatelor slabe ale concurentelor, dându-le astfel șansa de a se redresa. 

Topul concurentelor în funcție de numărul de steluțe din timpul săptămânii:

Topul concurentelor în funcție de notele din gale:

Legendă ✓ - Concurenta a ocupat aceeași poziție în clasament;

▲  - Voturi în creștere;

▼  - Voturi în scădere.

Eliminări 
În fiecare ediție săptămânală, juriul va face nominalizări pentru eliminare, vor fi 3 concurente propuse spre eliminare în fiecare săptămână și încă o concurentă sau mai multe propuse în gală datorită celui mai mic punctaj adunat. În gală, 2 concurente vor fi salvate de către jurați iar cealaltă va rămâne propusă pentru eliminare alături de concurenta cu cel mai mic punctaj. Cea care va avea procentaj mai mic va fi eliminată.
Începând din săptămâna a 14-a, concurentele vor face nominalizări. 
Începând din săptămâna a 23-a, jurații nu vor mai face nominalizări pentru eliminare în timpul săptămânii.

Note 
La sfârșitul săptămânii 16, Bianca a părăsit competiția, din cauza procentajului mic obținut de voturile telespectatorilor, astfel că visul ei a fost năruit. Cătălin Botezatu s-a dus în culise ca să o încurajeze.
Gala din prima săptămână nu a fost filmată, deoarece a fost considerată prima ediție din acest sezon, și de aceea au amânat-o pentru o săptămână, astfel cum ediția de gală nu a fost difuzată, va fi difuzată în schimb gala cu numărul 2.
În acest sezon la masa juraților a apărut un buton roșu numit și butonul de plictiseală ce are rolul de a opri momentele concurentelor în gale daca jurații consideră că momentul nu are un impact asupra publicului sau nu atrage atenția acestora.

Invitați speciali

Rezultatele finalei
 Etapa I

Etapa a II-a

Etapa a III-a

Emisiuni de televiziune din România
Kanal D